Буковина може бити:

 Буковина, област између Румуније и Украјине
 Буковина (Липтовски Микулаш), насељено мјесто у округу Липтовски Микулаш, Жилински крај, Словачка Република
 Буковина (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Буковина (Жидачив), насељено мјесто у Жидачивском рејону, Лавовска област, Република Украјина
 Буковина (Јарослав), насељено мјесто у Јарославском повјату, Војводство Поткарпатје, Република Пољска